Denumirea de Rudnik se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Rudnik, un sat în comuna Burgas, regiunea Burgas;
 Rudnik, un sat în comuna Dolni Ciflik, regiunea Varna.
 Rudnik, un sat în comuna Ilidža, Cantonul Sarajevo;